Witoszyn ist der Name folgender Orte in Polen:

 Gmina Witoszyn, Landgemeinde im Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus; seit 1973 Gmina Wymiarki
 Witoszyn (deutsch Nieder Hartmannsdorf–Ober Hartmannsdorf), Ort in der Gmina Wymiarki, Woiwodschaft Lebus
 Witoszyn, Ort und Schulzenamt in der Gmina Kazimierz Dolny, Woiwodschaft Lublin, siehe Kazimierz Dolny #Gmina
 Witoszyn (deutsch Neu Schulzendorf), Ort und Schulzenamt in der Gmina Choszczno, Woiwodschaft Westpommern, siehe Choszczno #Gmina Choszczno
 Łęg-Witoszyn, Nowy Witoszyn, Stary Witoszyn, Orte in der Gmina Fabianki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Fabianki #Gemeinde